Jaicós kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jaicós (ort), Piauí, 
 Jaicós (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar